Hundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hundsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (15,3 ha)
Hundsjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (7,46 ha)
Hundsjön (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Hundsjön (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (12,3 ha)
Hundsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (21,8 ha)
Hundsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (10,7 ha)
Hundsjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (0,1 ha)
Hundsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Ale kommun och Alingsås kommun,  (67,5 ha)
Hundsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Linköpings kommun,  (29,3 ha)
Hundsjön (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (10,9 ha)
Hundsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun,  (8,34 ha)
Hundsjön (Turinge socken, Södermanland), sjö i Nykvarns kommun,  (4 ha)
Lilla Hundsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (3,4 ha)
Stora Hundsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (11,7 ha)
Hundsjön (Husby-Sjuhundra socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Hundsjön (Nora socken, Uppland), sjö i Heby kommun, 
Hundsjön (Rådmansö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,04 ha)
Hundsjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun, 
Hundsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (30,5 ha)
Hundsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Hundsjön (Los socken, Hälsingland, 683598-146730), sjö i Ljusdals kommun,  (34,5 ha)
Hundsjön (Los socken, Hälsingland, 684332-145541), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilla Hundsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,45 ha)
Stora Hundsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (63,6 ha)
Hundsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,09 km²)
Hundsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (26,6 ha)
Lill-Hundsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (11,2 ha)
Stor-Hundsjön (Brunflo socken, Jämtland, 699480-145998), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Hundsjön (Brunflo socken, Jämtland, 699512-146091), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (28,8 ha)
Hundsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,21 ha)
Hundsjö, by i norra Ångermanland som ligger mellan orterna Gideå och Flärke i Örnsköldsviks kommun . På senare år har allt fler, 
Hundsjön (Björna socken, Ångermanland, 704938-162748), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (23,3 ha)
Hundsjön (Björna socken, Ångermanland, 705516-163750), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (35,6 ha)
Hundsjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (78,8 ha)
Hundsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (65,5 ha)
Inner-Hundsjön, sjö i Kramfors kommun,  (18,7 ha)
Lill-Hundsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,6 ha)
Ytter-Hundsjön, sjö i Kramfors kommun,  (18,9 ha)
Hundsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (18,5 ha)
Stor-Hundsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,8 ha)
Hundsjön (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (35,6 ha)
Hundsjön (Överluleå socken, Norrbotten, 730685-176184), sjö i Bodens kommun,  (44,7 ha)
Hundsjön (Överluleå socken, Norrbotten, 732821-175427), sjö i Bodens kommun,  (10,2 ha)
Hundsjön (Överluleå socken, Norrbotten, 732901-177370), sjö i Bodens kommun,  (72,4 ha)
Hundsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (14,6 ha)
Lilla Hundsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (33 ha)
Stora Hundsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (58 ha)
Väster-Hundsjön, sjö i Dorotea kommun,  (29,3 ha)
Öster-Hundsjön, sjö i Dorotea kommun,  (40,1 ha)

Naturreservat
 Hundsjöns naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även 
 Hundsjö
 Hundasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn